Hoeth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hoeth (1931–1981), deutscher Psychologe
 Thomas Hoeth (* 1962), deutscher Fernsehjournalist und Schriftsteller